Norra Björntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Björntjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Björntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Björntjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Norra Björntjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Björntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn